Adeo – forma abbreviata del nome proprio di persona Adeodato
Adeo di Macedonia – poeta greco antico
Adeo di Mitilene – studioso d'arte e scrittore greco antico
Groupe Adeo – gruppo di aziende che include Leroy Merlin